Aulnay – comune francese situato nel dipartimento dell'Aube
 Aulnay – comune francese di 1.501 abitanti situato nel dipartimento della Charente Marittima
 Aulnay – fortificazioni romana realizzate all'epoca di Augusto nei pressi del comune francese di Aulnay nel dipartimento della Charente Marittima
 Aulnay – comune francese situato nel dipartimento della Vienne
 Aulnay-sous-Bois – comune francese situato nel dipartimento della Senna-Saint-Denis